Janowiec heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Janowiec (Babimost) (dt. Kesselsdorf), Dorf im Powiat Zielonogórski der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Babimost
 Janowiec (Bisztynek) (dt. Johannisruhe), Dorf im Powiat Bartoszycki der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Bisztynek
 Janowiec (Małomice) (dt. Johnsdorf), Dorf im Powiat Żagański der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Małomice
 Janowiec (Powiat Puławski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Puławski der Woiwodschaft Lublin
 Janowiec (Ułęż), Dorf im Powiat Rycki der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Ułęż